En histoire, le mot ligue désigne un regroupement d'individus autour d'une table.

Ligue par pays

Dans la Grèce antique 
 Ligues Amphictyoniques, premières ligues entre les États de la Grèce antique, créées par Amphictyon, pour se défendre contre les états voisins.
 Ligue de Délos, ou confédération de Délos : Nom de l'alliance des cités grecques unies contre les Perses, en 477
 Ligue achéenne contre les Romains
 Ligue du Péloponnèse, Ligue étolienne, Ligue épirote, Ligue de Corinthe, Ligue thessalienne

En Allemagne 
 Ligue de Smalkade
 Ligue des justes ligue socialiste allemande
 Grande ligue de Souabe
 Ligue de Heidelberg
 Ligue de Ratisbonne
 Ligue hanséatique

Au Canada 
 Ligue d'action nationale, Québec
 Ligue des Noirs du Québec
 Ligue des femmes du Québec
 Ligue monarchiste du Canada
 Ligue des droits et libertés

En Chine et Mongolie 
Crée sous la dynastie Qing, dans ce que l'on appelle le régime des ligues et bannières, la ligue (aïmag en mongol) est le nom que l'on donne généralement en français pour la Mongolie-Intérieure, et que l'on appelle aïmag (ou l'on traduit parfois par province) en Mongolie-Extérieure.

Aujourd'hui, dans la région autonome de Mongolie-Intérieure en Chine, elle est du niveau administratif des préfectures, que l'on retrouve également dans l'ensemble du pays. Parmi les 13 anciennes ligues de Mongolie-Intérieure, entre 1911 et 2003, dix ont été transformées en ville-préfecture.

En Mongolie (formant l'ancienne Mongolie-Extérieure, avec l'actuelle République de Touva, en fédération de Russie), les aïmag (ligues) sont les plus importantes unités territoriales du pays. Pour cette raison, on les traduit généralement plutôt par province que par ligue.

En France 
 Ligue du Bien public mené par Charles de Charolais, futur Charles le Téméraire, contre . Elle s'étend de  à .
 La Ligue de Cambrai est une coalition militaire, conséquence du traité de Cambrai du , regroupant , l'empereur Maximilien et , contre Venise destinée à lui enlever certains territoires.
 La Ligue catholique, durant les guerres de Religion entre catholiques et protestants, dans la seconde moitié du .

IIIe République 
En France les Ligues désignent fréquemment les mouvements de droite et d'extrême-droite semi-militarisés de l'entre-deux-guerres.
 Ligue des patriotes, ligue d'extrême droite la plus ancienne, fondée en 1882
 Ligue de la patrie française, Ligue des intérêts de la défense nationale : ligues nationalistes durant l'Affaire Dreyfus.
 Ligue d'extrême droite pendant l'entre-deux-guerres en France.

Régionalisme 
 Ligue savoisienne, ligue politique
 Ligue fédéraliste de Bretagne
 Ligue du Sud, ligue politique régionaliste

Extrême-gauche 
 , Ligue anarchiste révolutionnaire, Ligue trotskiste de France, Ligue communiste révolutionnaire : ligues d'extrême-gauche

Associations 
 Ligue de l'enseignement, coordination d'associations d'éducation populaire 
 Ligue française contre la vivisection, Ligue pour la protection des oiseaux : associations
 Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, Ligue nationale pour la liberté des vaccinations: associations de défense des droits et libertés fondamentales

Sports 
 Ligue nationale de rugby, dont la mission est de gérer le secteur professionnel du rugby à XV en France
 Ligue de football professionnel, assure la gestion des activités du football professionnel en France
 Ligue régionale de football, en charge des compétitions de football au niveau de leur territoire respectif,

En Irak 
 Asaïb Ahl al-Haq, la ligue des vertueux ou ligue des justes, surnommé AAH par la coalition militaire en Irak est un groupe chiite radical en Irak.

En Italie 
 Ligue latine durant l'antiquité romaine (- av. J.-C.) 
 Ligue lombarde (1167, 1226 et 1984)
 Ligue italique (1454)
 Ligue de Venise (1495)
 Ligue catholique au début du  contre la France
 Ligue du Nord (1991)
 La lega, chanson de lutte symbole des révoltes ouvrières de la fin du  au moment où ont commencé à se fonder les ligues socialistes

En Suisse 
 Ligue des Tessinois
 Ligue du Gothard

Ligue internationale 
 Ligue de neutralité armée aussi appelé Ligue du Nord.
 Ligue d'Augsbourg contre la France
 Ligue des communistes de 1847 à 1852
 Ligue balkanique en 1912
 Ligue de Cambrai, ligue miilitaire entre la France et le Saint-Empire contre Venise
 Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme.

Ailleurs 
 Ligue arabe proposé en 1945 par l'Égypte, en opposition au projet de fédération des États arabes, placé sous contrôle Britannique.
 Ligue Awami au Bangladesh
 Ligue gaélique, Celtic League (nationalisme) en Grande-Bretagne
 La Ligue Verte (Finlande)
 Ligue révolutionnaire des travailleurs, puis Ligue communiste révolutionnaire, ligue d'extrême gauche belge
 Ligue des communistes de Yougoslavie

Ligue religieuse 
  liste d'homonymie
 Ligue catholique pendant les guerres de Religion en France.
 Ligue catholique du Saint Empire pendant la guerre de Trente Ans
 Ligue catholique (Italie)
 Ligue musulmane
 Ligue de défense juive

Ligues de spectacle 
 Ligue d'improvisation

Sport 
Dans les sports d'équipe, la ligue est un ensemble de clubs se réunissant autour d'une activité. Bien souvent la ligue organise un tournoi entre ses équipes. 

 Ligue 1 et Ligue 2 en football français
 Coupe de la Ligue anglaise de football, une compétition de football qui se déroule en Angleterre et au Pays de Galles
 Ligue canadienne de football, regroupant des équipes de football canadien au Canada
 Ligue Magnus en Hockey sur glace
  et Ligue féminine de basket

Autres ligues 
 Ligues fantasy, ligues sportives virtuelles dirigées par des joueurs
 Ligue de justice d'Amérique dans les comics américains
 La Ligue des gentlemen extraordinaires, bande dessinée
 Ligue des mondes non alignés dans un jeu

Voir aussi 
 La Ligue, journal français
 Guerres de Religion
 
 Guerre de la Ligue d'Augsbourg

Droit des associations